Пётр Пафнутьевич Ермаков — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1896 году в деревне Бурцево. Член КПСС с 1919 года.

Участник Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны. С 1910 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1910—1974 гг. — рабочий на заводе «Михельсон», вагранщик Кировского завода в Санкт-Петербурге, председатель профсоюзного заводского комитета, директор Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича, в заграничной командировке в городах Нью-Йорке и Лондоне, на Московском станкостроительном заводе им. С. Орджоникидзе, директор Средне-Волжского станкостроительного завода, директор Московского станкостроительного завода шлифовальных станков имени ЦК Машиностроения, заместитель начальника Главного управления кузнечно прессового машиностроения Министерства станкостроения, директор Минского завода им. К. Е. Ворошилова, директор Рязанского станкостроительного завода, управляющий Реммаштреста.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва.

Умер в Москве в 1977 году.

Ссылки 
 Ермаков  
 ОЛ 
 Ермаков 
 Ермаков

Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва